Bromma kyrka kan syfta på:

Bromma kyrka, Skåne – en kyrkobyggnad i Bromma Ystads kommun
Bromma kyrka, Stockholm – en kyrkobyggnad i Bromma i Stockholms kommun
Bromma Kyrka (stadsdel) – en stadsdel i Stockholm